Övraby församling kan avse:
Övraby församling, Göteborgs stift
Övraby församling, Lunds stift